Hideo Sugita ist der Name folgender Persoinen:

* Sugita Hideo, wirklicher Name von Ei-Kyū (1911–1960), japanischer Maler
 Hideo Sugita (Eiskunstläufer) (* 1935), japanischer Eiskunstläufer und Punktrichter